Gocht ist der Nachname folgender Personen:

 Hermann Gocht (1869–1938), deutscher Orthopäde und Hochschullehrer
 Günter Gocht (* 1938), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Joachim Gocht (1935–2008), deutscher Jazz- und Unterhaltungsmusiker
 Rolf Gocht (1913–2008), ehemaliges Mitglied des Direktoriums der Deutschen Bundesbank
 Ullrich Göcht (* 1961), deutscher Fußballspieler